Die Little League World Series 1981 war die 35. Austragung der Little League Baseball World Series, einem internationalen Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Gespielt wurde in South Williamsport.

Mit dem fünften Titel in Folge verbesserte die Mannschaft aus dem Chinesischen Taipeh ihren eigenen Rekord aus den Jahren 1971 bis 1974.

Teilnehmer

Ergebnisse

Gewinnerrunde

Klassierungsrunde

Einzelnachweise 

Baseball 1981
1981
Sportveranstaltung in South Williamsport